Dieser Artikel behandelt die kamerunische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Kamerun nahm zum achten Mal an der Endrunde teil (keine afrikanische Mannschaft nahm häufiger teil). Trotz eines 1:0-Siegs gegen Rekordweltmeister Brasilien schied die kamerunische Auswahl aufgrund einer knappen 0:1-Niederlage gegen die Schweiz sowie einem 3:3-Unentschieden gegen Serbien bereits in der Vorrunde aus.

Qualifikation 
Kamerun qualifizierte sich über die CAF-Qualifikation. In der Gruppenphase der 2. Runde traf die Mannschaft auf die Elfenbeinküste, Malawi und Mosambik. Alle Heimspiele konnten in Kamerun ausgetragen werden, zwei der drei Auswärtsspiele mussten wegen der COVID-19-Pandemie auf neutralem Platz ausgetragen werden. Kamerun begann die Qualifikation unter dem portugiesischen Trainer Toni Conceição, der aber nach dem dritten Platz beim zwischenzeitlichen Afrika-Cup im Februar 2022 entlassen wurde. In den beiden Play-off-Spielen wurde die Mannschaft von seinem Co-Trainer Rigobert Song betreut. In der Gruppenphase lieferten sich die Kameruner ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Ivorern, das erst im letzten Spiel durch einen 1:0-Heimsieg gegen die Ivorer entschieden wurde. In den Play-Offs gegen Algerien verloren die Kameruner zunächst ihr Heimspiel mit 1:0. Im Rückspiel in Algerien stand es nach 90 Minuten 1:0 für die Kameruner, so dass es zur Verlängerung kam. In dieser konnten die Algerier in der 118. Minute ausgleichen. Karl Toko Ekambi gelang in der vierten Minute der Nachspielzeit aber noch der Siegtreffer zum 2:1, wodurch sich die Kameruner aufgrund der Auswärtstorregel für die WM qualifizierten.

Gruppenphase 

|}

Spielergebnisse

Playoff-Spiele 
Spielergebnisse

Insgesamt wurden in den 8 Spielen 31 Spieler eingesetzt, von denen 24 auch zum Kader für den Afrika-Cup 2022 gehörten. Vier Spieler – Kapitän Vincent Aboubakar, Martin Hongla, Michael Ngadeu-Ngadjui und Karl Toko Ekambi – kamen in allen Spielen zum Einsatz. Beste Torschützen waren mit je drei Toren Eric Maxim Choupo-Moting und Karl Toko Ekambi. Insgesamt trugen sieben Spieler zu den 14 Toren der Kameruner bei. Ihren ersten Einsatz in der Qualifikation hatten John Mary (1 Spiel), Gaël Ondoua (2) und Kévin Soni.

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der Qualifikation für den Afrika-Cup 2024.

Spiele

Kader 
Viele Spieler des Kaders, die nicht in Kamerun geboren wurden, haben in den U-Mannschaften ihres Geburtslandes begonnen.

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April 2022 war Kamerun dem Topf 4 zugeordnet und konnte daher in eine Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien, Titelverteidiger Frankreich, Deutschland oder Gastgeber Katar, aber keiner afrikanischen Mannschaft gelost werden. Kamerun trifft in der Gruppe G wie 1994 und 2014 auf Brasilien sowie die Schweiz und Serbien. Gegen Brasilien verloren die Kameruner 1994 mit 0:3 und 2014 mit 1:4. Zudem gab es eine Niederlage beim FIFA-Konföderationen-Pokal 2001 (0:2) und einen 1:0-Sieg beim FIFA-Konföderationen-Pokal 2003 sowie zwei Niederlagen in Freundschaftsspielen. Gegen die Serben gab es erst ein Freundschaftsspiel in einem Testspiel der Serben kurz vor der WM 2010, das mit 3:4 verloren wurde. Gegen die Eidgenossen hatte Kamerun zuvor noch nicht gespielt.

Einzelnachweise 

2014
Kamerun